Улица Белы Куна — улицы в разных городах бывшего СССР, названные в честь одного из руководителей Коминтерна, основателя Коммунистической партии Венгрии Б. Куна. Часто встречающееся написание «Улица Бела Куна» является неверным.

Россия 
 Улица Белы Куна — улица в Санкт-Петербурге;
 Улица Бела Куна. (Улица Белы Куна) — улица в Томске.

Крым 
 Улица Бела Куна — улица в Симферополе.

См. также 
 Площадь Белы Куна

Примечания